Canadian Open 1979 – profesjonalny turniej nie-rankingowy snookera rozgrywany w lecie 1979 w Toronto. Był to turniej zaproszeniowy dla 24 zawodników, z czego 16 było zawodowcami, a 8 miało status amatora. Turniej odbywał się w Canadian National Exhibition, podobnie, jak poprzednie turnieje tej serii. Pula nagród wynosiła 9,822 funtów. Były to przedostatnie zawody rozgrywany pod tą nazwą. Zwycięzcą został reprezentant gospodarzy, Cliff Thorburn, który pokonał w finale Walijczyka Terry'ego Griffithsa. Finał był bardzo zacięty i zakończył się wynikiem 17 do 16. 

W pierwszej rundzie grali przeciwko sobie zawodnik o statusie amatora i zawodnik nierozstawiony, w drugiej rundzie zwycięzca tego pojedynku trafiał na zawodnika rozstawionego według drabinki. Mecze były rozgrywane w formacie lepszy z 17 frame'ów, z wyjątkiem finału, który był rozgrywany w trzech sesjach, w formacie lepszy z 33 frame'ów..

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Canadian Masters
1979 w sporcie